Esistono più comuni francesi con questo nome

Marolles-en-Brie – Senna e Marna
Marolles-en-Brie – Valle della Marna